О́льмо ( — «вяз»):
Топоним
 Ольмо — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика.
Фамилия
 Ольмо, Антонио (род. 1954) — испанский футболист, выступал на позиции защитника.
 Ольмо, Дани (род. 1998) — испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «РБ Лейпциг».
 Ольмо, Луис де (1922—2021) — испанский художник, журналист и юморист.
 Ольмо, Хоакин дель (род. 1969) — мексиканский футболист, полузащитник.